Judith de Bavière est nom notamment porté par :
Judith de Bavière (797-843), seconde épouse de l'empereur Louis le Pieux et mère du roi Charles II le Chauve ;
 Judith de Bavière (925-985), épouse d'Henri  de Bavière ;
 Judith de Bavière (1103-1131), fille de Henri IX de Bavière, épouse de Frédéric II de Souabe, mère de Frédéric Barberousse.

Homonymie dynastique